Amerikai Egyesült Államok
Springer (Oklahoma)
Springer (Új-Mexikó)